Кенжебаев () — казахская фамилия.

Известные носители:
 Кенжебаев, Адылхан Айтказинович — генеральный директор ТОО «Агрофирма „Казэкспортастык“», Герой Труда Казахстана (2011).
 Кенжебаев, Айдос Шаиздинович (род. 1984) —  казахстанский футболист.
 Кенжебаев, Бейсембай (1904—1987) — советский учёный, исследователь творчества С. Торайгырова.
 Кенжебаев, Кенжегали Кенжебаевич — ректор АРГУ имени К. Жубанова.
 Кенжебаев, Нурым — казахстанский игрок в мини-футбол.
 Кенжебаев, Пернебай Камалович (род. 1958) — советский и казахстанский футболист; тренер.
 Кенжебаев, Сагындык Джунусович (1924—2018) — первый секретарь ЦК ЛКСМ Казахстана (1958—1960), доктор философских наук.
 Кенжебаев, Туле Таскентбайулы (1902—1988) — Герой Советского Союза (1944).
 Кенжебаев, Шайзидин Камалович (род. 1956) — советский и казахстанский футболист; тренер.

 Кенжебаева, Ирина Викторовна (до 2017 — Шенбергер; род. 1992) — казахстанская волейболистка, игрок сборной Казахстана.